Locate è un toponimo di 3 località della Lombardia
Locate di Triulzi – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
Locate Varesino – comune italiano in provincia di Como.
Locate Bergamasco – l'unica frazione di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo.